Шкуматов — фамилия; имеет женскую форму Шкуматова.
 Шкуматов, Владимир Макарович — советский и белорусский биохимик преподаватель, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент белорусской академии наук.
 Шкуматов, Пётр Михайлович (род. 1979) — координатор движения «Общество Синих Ведёрок», образованного в апреле 2010 года, популярный блогер.